«Союз-2» (рабочее название проекта — «Русь») — семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса, разработанное и производимое РКЦ «Прогресс» (Самара) путём глубокой модернизации ракеты-носителя «Союз-У».
Является частью семейства ракет-носителей Р-7.

Масса полезной нагрузки выводимой на низкую орбиту Земли — от  до  в зависимости от модификации и точки запуска.
Также в семейство «Союз-2» входит двухступенчатая РН «Союз-2.1в» лёгкого класса.

В долгосрочной перспективе семейство РН «Союз-2» может быть заменено на перспективное семейство РН «Союз-5» («Иртыш») и/или близким по грузоподъемности «Союз-6».

Назначение 
Ракеты предназначены для выведения космических аппаратов (КА) на низкие, средние, высокие, солнечно-синхронные, геопереходные и геостационарные орбиты с существующих стартовых комплексов. В том числе предусматривается запуск пилотируемых и грузовых космических кораблей по программе Международной космической станции.

Процесс замены РН «Союз-У» и «Молния-М» на РН «Союз-2» этапов 1а и 1б, который начался одновременно с лётными испытаниями РН «Союз-2» этапов 1а и 1б, завершён, эксплуатация старых типов носителей прекращена. Для выведения транспортных пилотируемых кораблей типа «Союз» процесс перехода с РН «Союз-ФГ» на «Союз-2» этапа 1а был заморожен в июле 2013 года по причине нехватки финансирования «Роскосмоса». Завершить переход на «Союз-2» этапа 1а планируется в 2020 году.

Конструкция 
Ракеты «Союз-2» состоят из четырёх боковых блоков первой ступени, центральной второй ступени и центральной третьей ступени, к которой сверху через переходник крепится полезная нагрузка (возможно, с разгонным блоком) под обтекателем. На старте зажигаются одновременно боковые блоки и двигатель второй ступени.

Блоки первой ступени 
Каждый из четырёх боковых блоков («Б», «В», «Г» и «Д») выполнен в форме конуса, имеет сухую массу , полную массу , несёт  горючего и  окислителя. Горючее и окислитель находятся в стабилизированных давлением баках из алюминиевого сплава. Длина блока , максимальный диаметр . Маршевый двигатель блока — РД-107А с четырьмя основными камерами сгорания, тяга  () на уровне моря,  () в вакууме, удельный импульс двигателя  на уровне моря,  в вакууме. Наддув топлива осуществляется испарением жидкого азота. Турбонасосный агрегат работает от газогенератора на каталитически разлагаемой перекиси водорода. Время горения , тяга ступенчато управляемая. Двигатель содержит, кроме четырёх неподвижных маршевых камер, две управляющие камеры с тягой по 35 кН, с отклонением до  и гидроприводом. Блоки крепятся ко 2-й ступени (на одном уровне по окружности с шагом 90°) с помощью пироболтов.

Вторая ступень 
Вторая ступень (блок «А») имеет форму двух соосных цилиндров (верхний — большего диаметра), сопряжённых конусным переходом. Максимальный диаметр ступени , высота . Её сухая масса , полная масса . Ступень несёт  горючего и  окислителя. Маршевый двигатель ступени — РД-108А с четырьмя основными камерами сгорания, тяга  () на уровне моря,  () в вакууме, удельный импульс двигателя  на уровне моря,  в вакууме. Наддув топлива осуществляется испарением жидкого азота. Турбонасосный агрегат работает от газогенератора на каталитически разлагаемой перекиси водорода. Время горения , тяга ступенчато управляемая. Помимо четырёх неподвижных маршевых камер, двигатель включает в себя четыре управляющие камеры с тягой по , с отклонением до  и гидроприводом. Вторая ступень соединена с третьей ступенью с помощью пироболтов.

Третья ступень 
Третья ступень (блок «И») имеет цилиндрическую форму, её диаметр , высота . Сухая масса , масса с топливом . Ступень несёт  горючего и  окислителя. Маршевый двигатель ступени — либо РД-0110 (в вакууме тяга  (), удельный импульс ), либо в более поздних вариантах РД-0124 (в вакууме тяга  (), удельный импульс ). В обоих случаях двигатель имеет четыре основные камеры сгорания, в варианте РД-0124 они подвижные, каждая из которых может качаться в одной плоскости, обеспечивая управление вектором тяги. В варианте РД-0110 основные камеры неподвижны, управление осуществляется с помощью четырёх рулевых сопел, из которых выбрасывается отработанный газ турбонасосного агрегата. Время горения . Наддув топлива осуществляется испарением жидкого гелия.

Топливо 
В качестве горючего всеми ступенями может использоваться керосин Т-1 или нафтил, в качестве окислителя — жидкий кислород. 

Первоначально в ракете использовался исключительно керосин, однако, в связи с истощением Анастасиевско-Троицкого месторождения (из нефти IV горизонта этого месторождения производится керосин Т-1), начался перевод ракеты на использование нафтила. С ноября 2017 года нафтил на носителях семейства «Союз-2» использовался в качестве горючего только в блоке «И» (третьей ступени) модификации 1б, 23 октября 2022 произошёл первый запуск ракеты полностью на нафтиле. По информации, размещённой на сайте Роскосмоса, в дальнейшем с космодрома «Восточный» не будут производиться пуски ракет с керосином Т-1 в качестве горючего, однако на Байконуре продолжится использование керосина.

Как следует из технической документации, нафтил обладает несколько большей плотностью, чем керосин Т-1 (0,833 против 0,8 г/см³), вследствие чего при использовании нафтила масса горючего в ступенях возрастёт: на 199 кг увеличится масса топлива одного блока первой ступени, на 468 кг — второй ступени, на 128 кг — третьей для модификации 1а. Также нафтил обладает большей теплотой сгорания — примерно на 100 кДж/кг выше, чем у керосина Т-1.

Замена на РН «Союз-5» («Иртыш») 
Планировалось, что на смену ракетам «Союз-2» придет семейство ракет «Союз-5» («Иртыш»), головным разработчиком которого является РКЦ «Прогресс».

При разработке семейства «Союз-5» был использован задел по программе «Русь-М».

Первоначальный вариант — двухступенчатая РН среднего класса «Союз-5.1» тандемной схемы на компонентах топлива сжиженный природный газ и жидкий кислород и с массой полезной нагрузки около 8,5 тонн. Существуют также другие варианты, в том числе на другие массы полезных нагрузок, а также с использованием керосина в качестве топлива.

По состоянию на январь 2016 года по теме «Союз-5» завершено эскизное проектирование, которое в отличие от проведенной до него НИР, выполнялось в инициативном порядке.

В дальнейшем, в рамках Федеральной космической программы на 2016—2025 годы сформированы требования «Роскосмоса» к космическому ракетному комплексу «Феникс» и проведены опытно-конструкторские работы (с 2018 года) с использованием задела по комплексу «Союз-5».

 26 июля 2019 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил СМИ, что «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б» могут оснастить двигателями РД-180, которые Россия сейчас поставляет в США, но не использует в отечественных ракетах.

Обтекатели, используемые для непилотируемых запусков 
РН «Союз-2» используется для различных непилотируемых запусков, в том числе продвигается «Старсем» для коммерческих запусков спутников. При этом используются следующие типы головных обтекателей:

 Грузовой космический корабль «Прогресс» используется для доставки различных грузов на МКС (как прежде использовался для доставки на станцию Мир). Корабль использует специализированный головной обтекатель (одинаковый для «Союз-У», «Союз-ФГ» и «Союз-2»);
 тип обтекателя А используется для коммерческих запусков. Кроме «Союз-2» используется на «Союз-У», «Союз-ФГ»;
 тип обтекателя С используется для коммерческих запусков «Старсем». Обтекатель имеет внешний диаметр  и длину . РБ «Фрегат» спрятан под обтекателем вместе с полезной нагрузкой;
 тип обтекателя СЛ используется для коммерческих запусков «Старсем». Обтекатель имеет внешний диаметр  и длину . РБ «Фрегат» спрятан под обтекателем вместе с полезной нагрузкой. Этот тип обтекателя был использован для запуска КА COROT;
 тип обтекателя СТ используется для коммерческих запусков «Старсем». Обтекатель имеет внешний диаметр  и длину . Данный тип обтекателя может быть использован только вместе с «Союз-2», так как аналоговые системы управления не способны стабилизировать полёт, парируя аэродинамические возмущения, возникающие при полёте с обтекателем такого размера. Этот углепластиковый обтекатель адаптирован с РН Ariane 4. Это единственный тип обтекателя, предлагаемый Старсем и Arianespace при запуске из Куру. Этот тип обтекателя был использован для запуска КА MetOp-A.

Стартовые площадки 

Так как, с точки зрения конструкции, РН «Союз-2» является модификацией РН «Союз-У» его запуск возможен с любого стартового комплекса, предназначенного для запуска ракет-носителей семейства Р-7 после установки специфического для «Союз-2» оборудования и прокладки соответствующих кабельных связей.

На сегодня переоборудованы под запуск РН «Союз-2» следующие стартовые комплексы:
 «Плесецк», площадка 43 / старт № 4 (оборудование для более старых РН демонтировано, поэтому запускать с данного стартового комплекса можно только «Союз-2»).
 «Байконур», площадка 31 (на 2011 год в МИК и на стартовом комплексе установлено оборудование как для проверки и запуска «Союз-У»/«Союз-ФГ», так и для «Союз-2», поэтому с данной площадки возможны и производятся запуски всех вышеперечисленных РН).

Планируется доработка под запуск РН «Союз-2» следующих стартовых комплексов:
 «Плесецк», площадка 43 / старт № 3 (МИК используется общий для площадки 43, поэтому его доработка не требуется).
 «Плесецк», площадка 16.
 «Байконур», площадка 1 (так называемый «Гагаринский старт», откуда осуществляются (совместно с площадкой 31) российские пилотируемые запуски).
 Площадка ELS на космодроме Куру.

На новом российском космодроме «Восточный» построен стартовый комплекс «Союз-2».

Кроме вышеперечисленных площадок для запуска «Союз-2» (модификаций СТ-А, СТ-Б) специально построен стартовый комплекс в Гвианском космическом центре (ГКЦ), технология запуска с которого кардинально отличается от запусков с космодромов «Плесецк» и «Байконур»:

 В монтажно-испытательном комплексе (МИК) собирается только собственно РН, без её стыковки с космической головной частью (состоит из космического аппарата, обтекателя и, опционально, разгонного блока «Фрегат»). Ракета вывозится и устанавливается на стартовый комплекс «без головы». На российских космодромах РН вывозится из МИК в сборе с головной частью.
 Головная часть собирается, вывозится и устанавливается на РН в вертикальном положении. Это связано с тем, что многие европейские космические аппараты не переносят искривляющих боковых нагрузок, неизбежных при стыковке аппарата к РН и перевозки собранной конструкции в горизонтальном положении.
 Установка головной части и операции по подготовке РН к пуску производятся в прямом смысле под крышей — после установки РН на неё накатывают по рельсам специальную конструкцию — мобильную башню обслуживания, которая закрывает от экваториальной погоды работающий с РН персонал и содержит площадки, лифты и другие средства удобного доступа к различным частям ракеты.
 В отличие от российских космодромов управление пуском осуществляется не из сравнительно близко расположенных к стартовому столу подземных бункеров, а из обычного здания, расположенного на расстоянии более  от стартового стола. Большие длины связей потребовали дополнительной адаптации систем стартового комплекса.
 По предварительной информации операции подключения и отключения заправочного оборудования будут автоматизированы благодаря тому, что стартовый стол для «Союз-СТ» не вращается и точки подключения заправочного оборудования находятся всегда в одном месте. В Плесецке и Байконуре «Союз-2» запускается с вращающегося по азимуту стартового стола, что затрудняет автоматизацию заправочных операций.

Модификации ракеты 
Семейство состоит из нескольких модификаций РН (ранее предполагалось, что это будут последовательные этапы модернизации одной ракеты):

«Союз-2.1а» 

Первая модификация предусматривала замену двух аналоговых систем управления на единую цифровую российского производства, что позволило значительно повысить точность выведения, устойчивость и управляемость ракеты, кроме того снизило зависимость от импортных комплектующих при производстве РН. Применение новой системы управления позволило использовать увеличенные головные обтекатели и соответственно увеличить габариты полезной нагрузки. Новая система управления распределена по всей ракете: на третьей ступени установлены БЦВМ, навигационные приборы и оборудование преобразования информации с датчиков и формирования команд для элементов управления третьей ступени, оборудование преобразования информации с датчиков и формирования команд для элементов управления остальных блоков (центрального и боковых) размещены непосредственно в этих блоках, преобразовательное оборудование связано с БЦВМ по кодовым линиям связи.

На этом этапе предусмотрено также использование модернизированных (относительно «Союз-У») двигателей на блоках первой и второй ступеней — с целью повышения эффективности двигателей применены новые форсуночные головки, обеспечивающие более эффективное смесеобразование, что приводит к увеличению выводимой полезной нагрузки (на низкую орбиту) примерно на . Конструкция третьей ступени рассчитана на применение обоих типов двигателей, как РД-0110, использовавшийся и на предыдущих модификациях, так и на РД-0124. Соотношение объёмов баков О и Г изменено с учётом требований для двигателя РД-0124, в результате чего бак керосина приобрёл слегка «чечевицеобразную» форму.

Данная модификация может применяться как самостоятельно, так и с использованием разгонного блока «Фрегат».

«Союз-2.1б» 

В ракете-носителе «Союз-2.1б», по сравнению с вариантом «Союз-2.1а», в качестве двигателя третьей ступени используется РД-0124 разработки КБ Химавтоматики с повышенным удельным импульсом до  и улучшенной управляемостью за счёт возможности изменения вектора тяги основных камер вместо применения малоэффективных рулевых сопел на затурбинном («мятом») газе. Применение другого типа горючего (керосин РГ-1 вместо керосина Т-1) привело к изменению соотношения объёмов заправляемых компонентов и, как следствие, к переработке конструкции блока И.

Данная модификация может применяться как самостоятельно, так и с использованием разгонного блока «Фрегат».

Данная модификация проще (содержит меньше элементов) чем 1а, из-за применения более совершенного двигателя и способна заменить 1а во всех вариантах применения. Её недостатки проистекают из её преимуществ: новый двигатель делает модификацию дороже из-за необходимости окупания затрат на ОКР, он заметно более материалоёмок, и он же не позволяет распространить статистику успешных пусков «Союз-У» и «Союз-ФГ» на данную модификацию ракеты, что пока не позволяет применять её в особо ответственных областях, например, в пилотируемой космонавтике.

2 ноября 2022 года Россия провела успешный запуск ракеты Союз-2.1б" с военным спутником. В сообщении Министерства обороны уточнялось, что ракета стартовала в 9:48 по московскому времени с космодрома Плесецк.

«Союз-2М» 
Перспективная ракета-носитель «Союз-2М», разрабатываемая на базе «Союза-2.1б», отличающаяся отсутствием разгонного блока, сможет выводить 2—3 тонны полезного груза на солнечно-синхронную орбиту.

Предположительно, работы по модификации «Союза-2» затронут двигатель третьей ступени РД-0124, который должен обеспечить возможность многократного пуска.

Работы по «Союзу-2М» проводятся в сотрудничестве с Казахстаном и ОАЭ.

Стоимость запуска «Союза-2М» оценивается в 30 миллионов долларов.

16 октября 2019 года Дмитрий Рогозин сообщил СМИ, что в ноябре планируется заключить контракт между Россией, Казахстаном и ОАЭ на модернизацию «Гагаринского старта», использовать который планируется для пусков коммерческой версии ракеты «Союз-2».

«Союз-СТ-А» 

Для обеспечения коммерческих запусков с космодрома Куру́ на базе ракеты-носителя «Союз-2.1а» создана модифицированная ракета-носитель «Союз-СТ-А». Основные отличия ракеты от базового варианта — доработка системы управления под приём телекоманд с земли на прекращение полёта, доработка телеметрии под европейские наземные станции приёма телеметрической информации и доработка под среду эксплуатации (высокая влажность, морская перевозка и др.).

Основные отличия между СТ-А и 1а лежат в технологии подготовки и запуска РН с космодрома Куру относительно применяемых на космодромах «Плесецк» и «Байконур».

Первый запуск «Союз-СТ-А» состоялся 17 декабря 2011 года. Первая партия российского оборудования для стартового комплекса ракет-носителей «Союз» прибыла в Куру в 2008 году. В начале 2011 года проведены комплексные испытания старта.

Предполагавшаяся по завершении комплексных испытаний пусковая кампания отложена из-за отсутствия или неготовности полезной нагрузки.

28 февраля 2019 в 00:37 мск — успешный запуск с космодрома Куру́ российской ракетой-носителем «Союз-СТ» 6 первых спутников проекта OneWeb.

«Союз-СТ-Б» 
Вариант «Союз-СТ» для запуска с космодрома Куру на базе «Союз-2.1б», отличия аналогичны отличиям между СТ-А и «Союз-2.1а». Первый запуск «Союз-СТ-Б» произведён с космодрома Куру 21 октября 2011 года.

«Союз-2.1в» 

«Союз-2.1в» (модификация ранее была известна как «Союз-1») является ракетой лёгкого класса, с грузоподъёмностью порядка  на низкую () околоземную орбиту. Головным разработчиком ракеты является АО «РКЦ Прогресс» (Самара).
Является глубокой модернизацией ракеты «Союз-2.1б», кроме того, двухступенчатой, без использования четырёх боковых блоков.

По сравнению с вариантом «Союз-2.1б» в качестве двигателя центрального блока используется жидкостный ракетный двигатель закрытого цикла НК-33-1 разработки СНТК им. Н. Д. Кузнецова, обладающий более чем вдвое большей тягой, по сравнению с используемым на «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б» РД-108А. Эскизный проект доработан в плане использования в качестве маршевого двигателя первой ступени двигателя НК-33-1 без форсирования, установки узла качания и рулевых машин. В апреле 2013 года Владимир Солнцев (НПО «Энергомаш») сообщил, что производство НК-33 возобновляться не будет: по исчерпанию запаса старых двигателей (около 20 штук) на носитель будет устанавливаться новый двигатель РД-193, разрабатываемый на основе РД-191 и планируемый к серийному выпуску в 2014 году.
В качестве рулевого двигателя будет использована специальная версия двигателя РД-0110 с третьей ступени РН «Союз», при этом 4 камеры РД-0110Р (Р — «рулевой») будут расположены вокруг двигателя центрального блока. Кроме того, исключаются боковые блоки.
Применяется серийный головной обтекатель с РН «Союз».

Данная модификация использует унифицированные с остальными вариантами ракет-носителей «Союз-2.1» стартовый комплекс и систему управления.

«Союз-2.1в» может использоваться с блоком выведения «Волга», разрабатываемым «ЦСКБ-Прогресс». Блок имеет двигательную установку на компонентах НДМГ/АТ, развивающую тягу 2,94 кН (0,3 тс) и обеспечивающую удельный импульс 307 с. Длина блока 1,025 м, диаметр 2,720—3,2 м. Стартовая масса 1140—1740 кг, сухая — 840 кг. Масса выводимой полезной нагрузки на ССО — 1500 кг.

В случае успешных испытаний и введения в эксплуатацию будет конкурировать с ракетами «Ангара-1» и европейской Vega.

Первый запуск РН «Союз-2.1в», первоначально запланированный на 4-й квартал 2012 года с космодрома «Плесецк», неоднократно переносился и, наконец, состоялся 28 декабря 2013 года.

Второй запуск с космодрома «Плесецк» состоялся 5 декабря 2015 года; первоначально он трактовался как «частичный успех», однако 20 января 2016 года Роскосмос подтвердил утерю спутника «Канопус-СТ» из-за нештатной ситуации: по предварительной информации, космический аппарат не смог отделиться от разгонного блока, вследствие чего вся связка начала двигаться по неверной траектории. Однако, обе ступени собственно ракеты-носителя отработали вполне успешно, поэтому запуск можно считать частично-успешным.

23 июня 2017 года состоялся третий пуск РН «Союза-2.1в».

29 марта 2018 года состоялся четвертый пуск РН «Союз-2.1в», на орбиту выведен космический аппарат «Космос-2525» в интересах МО РФ.

10 июля 2019 года состоялся пятый пуск РН «Союз-2.1в» с блоком из четырех космических аппаратов в интересах МО РФ («Космос-2535», «Космос-2536», «Космос-2537», «Космос-2538»), с космодрома «Плесецк»; пуск успешный.

25 ноября 2019 с космодрома «Плесецк» ВКС РФ провели шестой пуск РН «Союз-2.1в» с космическим аппаратом, разработанным в интересах МО РФ.

9 сентября 2021 года с ПУ № 4 площадки № 43 космодрома «Плесецк» произведен пуск РН «Союз-2.1в» с космическим аппаратом «Космос-2551» в интересах МО РФ.

В настоящее время ракета-носитель «Союз-2.1в» проходит летно-конструкторские испытания.

«Союз-2ЛК» 
Ракета-носитель лёгкого класса. Ракета представляет собой две первые ступени («пакет») РН типа «Союз-2» с установленным на них в качестве верхней ступени разгонным блоком «Фрегат». Такая ракета, фактически, будет являться прямой заменой ракеты «Восток-2М», использовавшейся для запуска спутников на ССО — третья ступень старой ракеты по энергетическим характеристикам близка к разгонному блоку «Фрегат». В СССР ракета «Восток-2М» была частично вытеснена более лёгкой и дешёвой ракетой «Циклон», производство которой находилось на Украине, поэтому сейчас возобновление эксплуатации ракеты «Циклон» невозможно.

Схожие носители

Сравнение «Союз-2.1в» и схожих ракет-носителей

Сравнение РН «Союз-2» с РН «Ангара» и «Протон-М»

Преимущества и недостатки 

«Союз-2», являясь модернизацией РН «Союз-У», имеет свой набор преимуществ и недостатков относительно других РН своего класса.

Преимущества:
 отработанная конструкция (вместе с «Союз-У» и «Союз-ФГ» налетала на начало 2011 года почти 800 пусков), являясь при этом одной из самых низкоаварийных РН в мире
 низконапряженные двигатели первой и второй ступеней (давление в камере сгорания двигателей не более 70 атмосфер), а также третьей ступени (для этапа 1а), что дает большой запас по надежности
 освоенное производство (отлаженный техпроцесс), что означает низкий процент брака, отработанные технологии контроля, низкую себестоимость продукции

Недостатки:
 наличие ряда атавизмов в конструкции приводящих к меньшему массовому совершенству (отношению массы полезной нагрузки к стартовой массе), чем то, которого можно было бы достичь, используя более современные технические решения:
 использование перекиси водорода для работы турбонасосных агрегатов двигателей первой и второй ступени, вместо использования тех же компонентов, что использует сам ЖРД;
 использование тяжелого азота (а не гелия) для наддува баков. При этом на первой и второй ступени РН «Союз-2.1в», а также на третьей ступени РН «Союз-2.1б» и «Союз-СТ-Б» реализован гелиевый наддув баков;
 использование ЖРД открытого цикла, имеющих меньший КПД, чем ЖРД закрытого цикла. При этом ЖРД открытого цикла считаются более безопасными из-за более медленного развития аварийных ситуаций, что является несомненным преимуществом при использовании РН для пилотируемых миссий;
 из-за исторического использования поворотного стартового стола отсутствие автоматизации операций по заправке РН, ручная стыковка электро- и пневмосоединений при установке РН на старт, что требует большое количество обслуживающего персонала и увеличивает влияние человеческих ошибок при подготовке к запуску РН. При этом наличие поворотного круга для РН «Союз-2» не требуется, поскольку «Союз-2» совершает поворот на начальном участке траектории выведения. Стартовый комплекс ГКЦ лишён поворотного круга, что позволило максимально автоматизировать процесс подготовки; на стартовом комплексе космодрома «Восточный» поворотный круг также отсутствует;
 из-за подвески РН за верхнюю часть первой ступени, а не установки РН «на днище», требуется сравнительно сложный стартовый комплекс (характерная форма — «тюльпан»). Это не недостаток как таковой, а всего лишь особенность всех РН семейства Р-7, поскольку за многие десятилетия использования конструктивные и технологические особенности подобных стартов хорошо известны, а постройка нового старта при отсутствии производственного брака теоретически может занять всего лишь 9 месяцев. Фактически постройка старта в ГКЦ заняла 4 года, что по современным меркам сравнительно недолго.

Испытания 

Лётные испытания РН модификации 1а начались в октябре 2004 года и завершены пуском КА «Меридиан» № 3 в ноябре 2010 года.

Лётные испытания модификации 1б начались в декабре 2006 года и завершены пуском КА «Ресурс-П» № 1 в июне 2013 года. Ряд заключительных пусков данной модификации в этот период времени проводился вне программы лётных испытаний.

Испытания модификаций СТ-А и СТ-Б в части бортового оборудования, агрегатов и узлов, а также адаптации для использования с обтекателем типа СТ, были совмещены с соответствующими испытаниями модификаций 1а и 1б. Испытания модификаций СТ-А и СТ-Б в собранном виде начались в мае 2010 года с испытаний на технической позиции. На настоящий момент (февраль 2016 года) обе РН находятся в штатной эксплуатации.

Лётные испытания модификации 1в начались в декабре 2013 года пуском КА «АИСТ» и двух калибровочных сфер «СКРЛ-756».

Всего на начало 2011 в рамках испытаний произведено 10 пусков (6 — модификации 1а, 4 — модификации 1б). Все пуски в рамках лётных испытаний, за исключением первого пуска модификации 1а, производились с выведением коммерческой полезной нагрузки.

Ожидаемый объём лётных испытаний — не менее чем по 5 пусков для каждой модификации.

Лётные испытания модификаций 1а и 1б завершены в 2015 году. 28 декабря 2015 года Государственная комиссия по проведению летных испытаний средств выведения космических аппаратов постановила, что программа испытаний была полностью выполнена, результаты признаны положительными, комплекс ракеты-носителя «Союз-2» этапов 1а и 1б могут быть переданы в штатную эксплуатацию.

Список состоявшихся запусков

Предстоящие запуски

Видеогалерея

См. также 
 «Союз-У»
 «Союз-ФГ»
 «Союз-2-3»
 «Фрегат»

Примечания

Ссылки

Видео 
 
 
 

Ракеты-носители России